Костерин — фамилия. Известные носители:
 Костерин, Александр Васильевич (род. 1944) — советский и российский учёный, доктор физико-математических наук, профессор.
 Костерин, Алексей Евграфович (1896—1968) — советский писатель, диссидент.
 Костерин, Владимир Александрович (род. 1968) — украинский предприниматель.
 Костерин, Николай Николаевич
 Костерин, Олег Энгельсович (род. 1963) — российский биолог, доктор биологических наук.
 Костерин, Семён Петрович (1924—1944) — старший сержант Красной Армии, Герой Советского Союза.
 Костерин, Сергей Алексеевич (род. 1950) — украинский биолог, академик.